Арсен Левонович Арутюнов (30 апреля 1985, Ереван, Арм. ССР) — российский экономист, научный сотрудник  Российской академии наук. Лауреат премии Европейской Академии, премии имени Н.Д. Кондратьева, премии и медали РАН (для молодых ученых) и медали Адама Смита.

Окончил экономико-математический факультет Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова (по специальности «математические методы в экономике»), Московский государственный университет Экономики, Статистики и Информатики (по специальности «финансы»). Прошел 3-х годичное обучение в Научно-образовательном центре Математического института им. В.А. Стеклова РАН по специальности «классические динамические системы». 

Лауреат Международных и Всероссийских премий и наград в области экономических исследований:

2005 г. - Премия Правительства г. Москвы “в области наук и технологий в сфере образования”. 

2006 г. - Премия Международного научного фонда экономических исследований имени академика Н.П. Федоренко (FF) – за работу “Разработка стратегии для внешнеэкономической деятельности корпорации”.

2006 г. - Премия XIX Международных Плехановских чтений – за цикл работ “Применение локально – аппроксимационных моделей и факторного анализа для исследования социально-экономических процессов”.

2007 г. - Премия Федерального агентства по образованию РФ – за цикл работ в области “Прогнозирования макроэкономических индикаторов национальной экономики”.

2008 г. - Премия XXI Международных Плехановских чтений – за цикл работ в области “Прогнозирования экономических показателей с учетом стохастических процессов”.

2009 г. - Премия Международного научного фонда экономических исследований имени академика Н.П. Федоренко (FF) – за цикл работ по “Разработке методов и моделей оценки и прогнозу экономической эффективности от применения традиционных и альтернативных  источников энергоносителей в сельскохозяйственном производстве России”.

2010 г. - Лауреат премии им. Н.Д. Кондратьева с медалью - "за вклад в развитие общественных наук" 
(присуждается Международным фондом им. Н.Д.Кондратьева за выдающиеся достижения в области фундаментальной и прикладной экономики).

2011 г. - Лауреат премии Российской академии наук с медалью (высшая академическая научная награда России для молодых ученых)- за цикл работ в области: "математических основ управления и развития экономики АПК России".

2012 г. - Премия и медаль Европейской Академии (Academia Europaea Prize) - за достижение в получении значимых научных результатов в области естественных и гуманитарных наук.

Автор более 150 статей, 5 коллективных монографий и препринта. 

Область научных интересов: математическое моделирование социально-экономических процессов; институциональная экономика; отраслевая экономика; когнитивная экономика (экономика познавательных ограничений), исследования в области нерационального поведения экономических агентов; разработка методов и моделей по изучению эволюционных процессов в отраслях народного хозяйства; эконофизика.

Советник РАЕН (Российской академии естественных наук)

Член Новой экономической ассоциации (NEA).

Член Экспертной комиссии РАН (по работе с молодежью).

Основные работы 
 Потребление энергоресурсов в сельском хозяйстве России. // Экономическая наука современной России. Экспресс-выпуск № 1(13) ЭНСР, М.: 2008. C. 48-49.;
 Поведение потребителя в системе экономических циклов. // Вестник Государственного университета управления № 2. Изд. ГУУ,  2009 г. C. 260-270.;
 Конфликтология и поведение потребителя. // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН – М.: МАКС Пресс, 2008. C. 134-149.;
 Производство и применение биотоплива в сельском хозяйстве России. // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН – М.: МАКС Пресс, 2009 г.  C. 722-734.;
 О перспективах использования основных и альтернативных видов топлив в сельскохозяйственном производстве России // Проблемы прогнозирования. Наука/Интерпериодика № 3,  2010. С. 82-92.;
 Методика долгосрочного прогноза индикаторов экономической деятельности АПК России.// Обозрение прикладной и промышленной математики. Том 17. Выпуск 2.  М.: ОПиПМ 2010. С. 248-249.;
 On  the Prospects of Using the Primary and Alternative Types of  Fuel in the Agricultural Industry of Russia. // Studies on Russia Economic Development, 2010, Vol. 21, # 3, pp. 282–289.;
 Пространственно-временная размерность эволюционных процессов в экономике и нерациональное поведение экономических субъектов // Вестник университета (ГУУ). № 2. М.: 2010. С. 14-21.;
 Аналитические методы решения некоторых стандартных задач стохастической оптимизации // Обозрение прикладной и промышленной математики. Том 17. Выпуск 6.  М.: ОПиПМ 2010. С. 837-838.;
 Концепция энергоэффективного потребления энергоресурсов АПК России в пост кризисный период // Экономика и математические методы. № 3. Т.47. М.: Наука, 2011. С. 114-125.;
 Нарушение экономического равновесия на рынке как следствие познавательных ограничений экономических агентов // Материалы XII Всероссийского симпозиума “Стратегическое планирование и развитие предприятий” Т.1. М.: ЦЭМИ РАН, 2011. С. 15-16.;
 Экономические проблемы сельских регионов в структуре АПК России с 1991 по 2010 гг.// Сборник докладов Международной конференции научной конференции “Проблемы регионального и муниципального управления”. М.: РГГУ, 2011. С. 66-71.;
 Применение некоторых аналитических методов в анализе и прогнозах макроэкономических временных рядов // Сборник VIII Всероссийского школы-семинара молодых ученых “Управление большими системами”. М.: ИПУ РАН 2011. С. 144-154.;
 Развитие современной экономической теории сквозь призму пространственно-временных размерностей экономических процессов // Сборник Международного научного симпозиума, посвященного 110-летию со дня рождения Нобелевского лауреата С. Кузнеца. г. Киев 2011. С. 40.;
 Модели оценки влияния структуры потребления различных видов энергоресурсов в СХО России на отраслевую структуру АПК // Сборник научных трудов ЦЭМИ РАН. Выпуск 19. М.: 2011. С. 161-168.;
 Пространственно-временная составляющая эволюционных процессов в экономике с учетом  познавательных ограничений экономических агентов // Сборник научных трудов ЦЭМИ РАН. Выпуск 20. М.: 2011. С. 62-70.;
 Применение конструктивной теории доказательства и нестандартного анализа в исследовании когнитивных особенностей экономических агентов // Сборник научных трудов ЦЭМИ РАН. Выпуск 21. М.: 2011. С. 41-52.;
 Институциональные преобразования и современное состояние развития отраслей АПК России // Материалы Международной конференции «Институциональная экономика: развитие, преподавание, приложения». Выпуск 1. М.: 2011. С. 3-9.;
 Управление эффективным расходованием энергоресурсов в отраслях АПК России // Труды 54 научной конференции МФТИ. Том 1. М.: МФТИ 2011. С. 103-105.;
 Поведенческая экономика: мета-выбор // Вестник университета (ГУУ). № 3. М.: 2011. С. 73-77.;
 Метавыбор в системе когнитивной экономической теории // Материалы V Международной конференции MLSD. Том 1. М.: 2011. С. 197-199.;
 Механизмы принятия экономических решений // Труды V Международной конференции MLSD. Том 1.  М.: 2011. С. 209-218.;
 Нерациональное поведение агентов и нарушение равновесия по Нэшу. Многошаговые игры при неполной информации с запаздыванием // Труды V Международной конференции MLSD. Том  1. М.: 2011. С. 275-284.;

Примечания

Ссылки 
Премии Адама Смита
http://www.kvant.info/arch/2005_4.htm
Шаровая молния
famous-scientists.ru/16844/
https://noev-kovcheg.ru/mag/2019-03/6489.html
https://ecfor.ru/person/arutyunov-arsen-levonovich/
http://math.gaidarfund.ru/articles/2315/
Экономисты России
Награды РАН
Международный фонд Н.Д. Кондратьева